Bründlkirche ist der Name von

 Wallfahrtskirche Maria Schutz am Bründl, auch Bründlkirche genannt, in Bad Leonfelden in Oberösterreich
 Bründlkirche (Schöngrabern), ehemalige Kirche bei Schöngrabern in Niederösterreich
 Bründlkirche (Ernstbrunn) in Ernstbrunn, Niederösterreich

Siehe auch
 Brunnenkirche